Flesch ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Flesch (1819–1892), deutscher Arzt, Frankfurter Politiker
 Ármin Flesch (1866–1944), ungarischer Rabbiner, Buchautor und NS-Opfer
 Armin H. Flesch (* 1962), deutscher Autor und Journalist
 Carl Flesch (1873–1944), ungarischer Violinist, Violinlehrer und Musikschriftsteller
 Colette Flesch (* 1937), luxemburgische Politikerin und Fechterin
 Ella Flesch (1900–1957), ungarische Sopranistin
 Gerhard Flesch (1909–1948), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Günther Flesch (1930–2019), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Gustav Flesch-Brunningen (1877–1939), österreichischer Architekt
 Hans Flesch (1896–1945?), deutscher Rundfunkpionier
 Hans Flesch-Brunningen (1895–1981), österreichischer Schriftsteller
 Holger Flesch (* 1958), deutscher Musiker, siehe H&N
 Jacob Flesch (1885–1972), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 János Flesch (1933–1983), ungarischer Schachspieler
 Karl Flesch (1853–1915), deutscher Sozialpolitiker und Jurist
 Karl Flesch (Dichter) (1874–1945), deutscher Arzt, Dichter und Übersetzer
 Kirsten Flesch (* 1957), deutsche Landespolitikerin (SPD)
 Luma von Flesch-Brunningen (1856–1934), tschechische Malerin
 Marlies Flesch-Thebesius (1920–2018), deutsche Journalistin, Pfarrerin und Autorin
 Max Flesch (1852–1943), deutscher Anatom und Gynäkologe
 Max Flesch (Politiker) (1907–?), deutscher Politiker, Träger der Ernst-Reuter-Plakette
 Max Flesch-Thebesius (1889–1983), deutscher Chirurg, Kommunalpolitiker und Mäzen
 Oliver Flesch (* 1969), deutscher Journalist und Buchautor
 Reinhard Flesch (1894–1942), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Richard K. Flesch (1920–2008), deutscher Herausgeber der Taschenbuchreihe rororo-Thriller
 Rosa Flesch (1826–1906), deutsche Ordensgründerin und Selige
 Rudolf Flesch (1911–1986), US-amerikanischer Sprachkritiker und Erfinder des Lesbarkeitsindexes Flesch-Grad
 Siegfried Flesch (1872–1939), österreichischer Fechter
 Stephan Flesch (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Steve Flesch (* 1967), US-amerikanischer Golfspieler
 Theodor August Flesch (1889–1972), deutscher Jurist, Oberregierungsrat und Landrat des Kreises Erkelenz

Siehe auch:
 Fläsch
 Flash
 Flesh